Die Saison 2010/11 war die dritte Spielzeit der Kontinentalen Hockey-Liga. Die Hauptrunde startete am 8. September 2010 und endete im April 2011. Danach folgten die Playoffs, deren Sieger Salawat Julajew Ufa den Gagarin-Pokal erhielt.

Die Liga startete im Gegensatz zum Vorjahr mit nur noch 23 Mannschaften in die Saison. Diese stammten erneut aus Russland, Lettland, Kasachstan und Belarus. Im Vorfeld der Spielzeit wurde der HK Lada Toljatti aufgrund finanzieller Probleme aus der Liga ausgeschlossen und durch Zweitligameister HK Jugra Chanty-Mansijsk ersetzt. Durch die Fusion von HK Dynamo Moskau und HK MWD Balaschicha entstand im Anschluss an die Saison 2009/10 der OHK Dynamo. Das erste slowakische KHL-Team, der HC Lev aus Poprad, durfte wegen der fehlenden Freigabe des slowakischen Verbandes den Spielbetrieb noch nicht aufnehmen.

Modus 
In der regulären Saison treffen die Teams, die in vier Divisionen zu je sechs Mannschaften unterteilt sind, in jeder Division viermal aufeinander und zweimal gegen jede andere Mannschaft, wodurch jede Mannschaft 54 Spiele bestreitet.

Für einen Sieg in der regulären Spielzeit von 60 Minuten erhält eine Mannschaft drei Punkte, der unterlegene Gegner geht leer aus. Bei Siegen in der Overtime oder im Shootout bekommt eine Mannschaft lediglich zwei Punkte, während der Verlierer immerhin noch einen Punkt erhält.

Im Anschluss an die reguläre Saison folgen die Playoffs, für die sich die 16 punktbesten Mannschaften qualifizieren. Die Divisions-Sieger nehmen dabei auf der Setzliste die ersten vier Positionen ein. Im Gegensatz zu den Vorjahren werden alle Playoff-Serien im Format Best-of-Seven ausgetragen.

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr 
 Der finanziell angeschlagene HK Lada Toljatti wird durch Zweitligameister HK Jugra Chanty-Mansijsk ersetzt.
 Der HK Dynamo Moskau und der HK MWD Balaschicha fusionieren und spielen fortan unter dem Namen OHK Dynamo.
 Mit dem HC Lev Poprad wird der erste slowakische Klub in die Liga aufgenommen, der zugleich auch der erste ist, der nicht aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion stammt, jedoch aufgrund der fehlenden Freigabe durch den slowakischen Verband nicht den Spielbetrieb aufnimmt.

Besondere Vorkommnisse

Massenschlägerei 
Am 12. Dezember 2010 kam es bei der Partie des HK Awangard Omsk gegen Witjas Tschechow bereits nach sechs Sekunden zu einer Massenschlägerei. So früh im Spiel war das in der Geschichte des Eishockeys noch nie geschehen. Es wurden 132 Strafminuten für Tschechow und 16 für Omsk verteilt. Vier Witjas-Spieler erhielten Geldstrafen und Sperren von mindestens zwölf Spielen.

Omsk gewann das Spiel schließlich mit 3:2. Es war bereits die dritte Massenschlägerei zwischen beiden Mannschaften im Kalenderjahr 2010. Im Januar musste ein Spiel sogar abgebrochen werden, nachdem die Schiedsrichter 691 Strafminuten vergeben hatten.

Spiel in der Schweiz 
Nachdem im Oktober 2009 schon ein Spiel in der Siemens Arena im litauischen Vilnius gespielt wurde, wurde am 23. Dezember 2010 die erste KHL-Partie außerhalb Osteuropas ausgetragen. Der SKA Sankt Petersburg besiegte den HK Spartak Moskau mit 5:1, vor 4611 Zuschauern in der Vaillant Arena in Davos. Beide Mannschaften waren anlässlich des Spengler Cups angereist.

Dreiwöchige Spielbetriebspause von Barys Astana 
Aufgrund der Teilnahme der kasachischen Eishockeynationalmannschaft an den Winter-Asienspielen 2011 und der Durchführung des Eishockeyturniers in der Heimspielstätte von Barys Astana, dem Sportpalast Kasachstan, nahm der kasachische KHL-Klub zwischen dem 27. Januar und 16. Februar 2011 eine dreiwöchige Auszeit vom Spielbetrieb. Da sich das kasachische Nationalteam zu zwei Dritteln (15 von 23 Spielern) aus Spielern des Hauptstadtklubs rekrutierte, war es dem Klub nicht möglich, für diesen Zeitraum eine wettbewerbsfähige Mannschaft zu stellen. Zugleich hätte der Klub in diesen drei Wochen ausschließlich Auswärtsspiele bestreiten müssen.

Um die drei Wochen Ausfallzeit zu kompensieren, absolvierte Barys in den fünf Monaten vor der Unterbrechung weitaus mehr Spiele als die Konkurrenz.

Hauptrunde

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, Pkt = Punkte
Erläuterungen: In Klammern befindet sich die Platzierung innerhalb der Conference;       = Playoff-Qualifikation,       = Diwisionssieger,       = Hauptrundenerster

Ost-Konferenz

West-Konferenz

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Saisonbestwert

Playoffs

Gagarin-Pokal-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/- = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Playoffbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, OTL = Overtime/Shootout-Teilnahmen, GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Playoffbestwert

Playoff-Details

Konferenz-Viertelfinale

Ost-Konferenz

(O1) HK Awangard Omsk – (O8) Neftechimik Nischnekamsk

(O2) Ak Bars Kasan – (O7) Barys Astana

(O3) Salawat Julajew Ufa – (O6) HK Sibir Nowosibirsk

(O4) HK Metallurg Magnitogorsk – (O5) HK Jugra Chanty-Mansijsk

West-Konferenz

(W1) Lokomotive Jaroslawl – (W8) HK Dinamo Minsk

(W2) OHK Dynamo – (W7) Dinamo Riga

(W3) SKA Sankt Petersburg – (W6) HK Spartak Moskau

(W4) Atlant Mytischtschi – (W5) Sewerstal Tscherepowez

Konferenz-Halbfinale

Ost-Konferenz

(O1) HK Awangard Omsk – (O4) HK Metallurg Magnitogorsk

(O2) Ak Bars Kasan – (O3) Salawat Julajew Ufa

West-Konferenz

(W1) Lokomotive Jaroslawl – (W7) Dinamo Riga

(W3) SKA Sankt Petersburg – (W4) Atlant Mytischtschi

Konferenz-Finale

Ost-Konferenz

(O3) Salawat Julajew Ufa – (O4) HK Metallurg Magnitogorsk

West-Konferenz

(W1) Lokomotive Jaroslawl – (W4) Atlant Mytischtschi

Gagarin-Pokal-Finale

(O3) Salawat Julajew Ufa – (W4) Atlant Mytischtschi

Auszeichnungen

Weblinks 
 Offizielle Website

KHL-Saison
Eishockeysaison 2010/11